9493 Enescu – asteroide della fascia principale
 Adrian Enescu – compositore e direttore d'orchestra rumeno
 Andrei Enescu – calciatore rumeno
 George Enescu – violinista, pianista, compositore e direttore d'orchestra rumeno
 George Enescu (Botoșani) – comune della Romania